Супрасль:

 Супрасль — город в Польше, в Белостокском повяте Подляского воеводства.
 Супрасль — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Белостокский повят, Подляское воеводство.
 Супрасль — река в восточной Польше.